SCO har flere betydninger:

 Shanghai Cooperation Organisation – en mellemstatslig organisation.
 Smith & Co – en cykelproducent, der producerer cykler under mærket SCO.
 .sco – et forslag til internetdomæne.